Eleonora van Nassau-Ottweiler (1693-1693), dochter van Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler.
 Eleonora van Nassau-Saarbrücken (1707-1769), dochter van Frederik Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.

Zie ook 
 Eleonora Charlotte van Nassau-Idstein (1696-1696), dochter van George August Samuel van Nassau-Idstein.
 Eleonora Dorothea van Nassau-Saarbrücken (1701-1702), dochter van Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken.
 Eleonora Louise van Nassau-Idstein (1653-1677), dochter van Johan van Nassau-Idstein.